L'atletisme és un esport que forma part del programa olímpic des dels Jocs Olímpics d'Estiu de 1896 celebrats a Atenes (Grècia). És, juntament amb el ciclisme, l'esgrima, la gimnàstica i la natació, l'únic esport que ha format part en totes les edicions dels Jocs.

Esport inicialment destinat als homes, en els Jocs Olímpics d'Estiu de 1928 a Amsterdam (Països Baixos) s'inicià la competició femenina.

La gran dominadora d'aquest esport és els Estats Units, seguida a molta distància de la Unió Soviètica, el Regne Unit i Finlàndia.

Programa

Categoria masculina

Categoria femenina

Medaller 

en cursiva: comitès nacionals desapareguts.
Actualització: Jocs Olímpics de Rio 2016.

Medallistes més guardonats

Categoria masculina

Categoria femenina

Vegeu també 
 Plusmarques d'atletisme als Jocs Olímpics
 Atletisme als Jocs Olímpics d'estiu de 1906. Aquesta edició correspon als anomenats Jocs Intercalats, no reconeguts oficialment pel Comitè Olímpic Internacional (COI).

Enllaços externs 

  Cercador Olímpic
  www.sports-reference.com - Atletisme